

Osoby 
 Olivier Fugen – francuski piłkarz

Inne 
 Fugen – elektrownia jądrowa w Japonii

Zobacz też 
 Fügen